Las siglas LPR pueden referirse a los siguientes términos:

 Liga de las Familias Polacas, partido político de Polonia.
 LPR Brakes, equipo ciclista profesional irlandés con sede en Italia.
La Polla Records, grupo de punk vasco.
 LPR (protocolo), protocolo usado para la gestión de impresión (Line Printer Daemon protocol/Line Printer Remote protocol).
 Reconocimiento automático de matrículas, LPR (Licence Plate Recognition), reconocimiento óptico de caracteres en imágenes para leer las matrículas de los vehículos.